Bartolomey ist der Familienname folgender Personen:

 Matthias Bartolomey (* 1985), österreichischer Cellist